Sphaerophysa:
 Sphaerophysa (растения) — род растений семейства Бобовые.
 Sphaerophysa (животные) — род рыб семейства Balitoridae.